Khan steht für:
 Herberge im persischen und arabischen Sprachraum (insbesondere für Handelskarawanen, siehe Karawanserei)
 Khan, Herrschertitel
 Khan (Band), britische Rockband
 Khan (Familienname), Personen mit diesem Namen
 Khan, Pseudonym von Can Oral (* 1965), deutscher Musiker, Labelbetreiber und DJ
 Khan Academy, Website mit Lehrmaterial
 Khan (Fluss), episodischer Trockenfluss in Namibia
 Khan Noonien Singh, eine fiktive Figur aus dem Star-Trek-Universum, siehe Figuren im Star-Trek-Universum#Khan Noonien Singh

Personen:
 Abdai Khan (1554–1588), Fürst der Khalka-Mongolen
 Arigkbugha Khan († 1266), mongolischer Thronanwärter
 Arslan Khan, Herrscher der Karachaniden-Dynastie
 Kim „Khan“ Dong-ha, südkoreanischer E-Sports-Spieler
 Moose Ali Khan (* 1966), britisches Model, Schauspieler, Yogalehrer und Musiker

KHAN steht für:
 Haltepunkt Haan (DS100-Code)

Siehe auch:
 Chan (Begriffsklärung)
 Cahn
 Kaan
 Kahn (Begriffsklärung)
 Kan